

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martink“ beginnt.

Martink 



Martinka 
 Martinka, Adalbert (1832–1892), Prager Kaufmann und Unternehmer
 Martinkaitienė, Vilma (* 1966), litauische Politikerin, Mitglied des Seimas

Martinke 
 Martinke, Wilhelm (1909–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Martinkevičius, Arūnas (* 1962), litauischer Unternehmer

Martinki 
 Martinkienė, Danguolė (* 1965), litauische Politikerin

Martinko 
 Martínková, Irena (* 1986), tschechische Fußballspielerin
 Martínková, Lucie (* 1986), tschechische Fußballspielerin
 Martinková, Susanna (* 1948), kroatische Schauspielerin
 Martinkovics, Ludmilla (* 1935), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete

Martinku 
 Martinkus, Paulius (* 1984), litauischer Manager, Verkehrspolitiker und Vize-Verkehrsminister